Die Parlamentswahl in Französisch-Polynesien 2013 () fand in zwei Wahlgängen am 21. April und am 5. Mai 2013 statt.

Einzelnachweise 

Politik (Französisch-Polynesien)
FranzosischPolynesien